O Pavilhão Multiúsos (também conhecido como Multiúsos de Guimarães) é uma arena polivalente em Guimarães, Portugal, que é principalmente utilizada para receber feiras, exposições, congressos, concertos e eventos desportivos desde 2001. Tem capacidade total para 7.000 pessoas (3.000 lugares sentados).

Foi seleccionado pela emissora RTP para sediar a final da selecção nacional do Festival Eurovisão da Canção 2018, o Festival da Canção, no dia 4 de março de 2018.

Fundações em Portugal em 2001
Construções desportivas do distrito de Braga
Arenas de Portugal
Desporto em Guimarães